Влтава — річка
 2123 Влтава — астероїд